Hut (toponiem)
 Hut (woning)
 Hut (schip), passagiersverblijf op een passagiersschip zoals een cruiseschip

 Zie ook
 Stuurhut (doorverwijspagina)
 Kajuit